
Шаши — топоним:

 Шаши — река в Африке.

Белоруссия
 Шаши — деревня в Шумилинском районе Витебской области.
 
Россия
 Шаши — деревня в Немском районе Кировской области.
 Шаши — деревня в Красногорском районе Удмуртии.
 Шаши — река в Республике Татарстан, приток Ашита.

Китай
 Шаши — городской уезд городского округа Цзинчжоу провинции Хубэй.

См. также 
 Шаши (нисба)